Жоао II од Португалије (Лисабон, 3. март 1455 - Алвор, 25. октобар 1495) је био краљ Португалије. Био је син Афонса V и Изабеле од Коимбре.

Породично стабло 

Рођени 1455.
Умрли 1495.
Династија Авиз
Краљеви Португалије